Эндрю Джонатан Уайтли (; 9 июня 1947, Бирмингем — 7 июля 2014, Корнуолл) — английский шахматист, международный мастер (1988); международный арбитр (1990).

Серебряный призер чемпионатов Великобритании 1971 и 1976 гг. Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Великобритании 1969 г.

Победитель юниорского чемпионата Великобритании 1965 г. Победитель чемпионата Англии среди ветеранов 2008 г. (в категории 60+).

Победитель юниорского чемпионата Европы 1965 / 66 гг. (соревнование еще не имело официального статуса). Серебряный призер юниорского чемпионата Европы 1966 / 67 гг.

В составе сборной Англии участник трех шахматных олимпиад (1970, 1972 и 1974 гг.), двух командных чемпионатов Европы (1973 и 1977 гг.), трех командных чемпионатов мира среди студентов (1966, 1967 и 1968 гг.; в 1967 г. сборная стала бронзовым призером соревнования), трех Кубков Клары Бенедикт (1972, 1973 и 1974 гг.; в 1974 г. команда стала победителем соревнования, в 1973 г. завоевала серебряные медали), ряда международных матчей.

Победитель международного турнира в Лондоне (1995 г.).

Окончил Оксфордский университет (Пемброк-колледж). Некоторое время работал юристом (солиситором).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Некролог  на сайте Английской шахматной федерации

Шахматисты Англии
Международные арбитры по шахматам